В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Akron 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Брігітт Куйперс і Мона Геррант виграли титул, у фіналі перемігши пару Глініс Коулс і Флоренца Міхай 6-4, 7-64.

Сіяні пари 

 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (півфінал)
Відсутня

 Брігітт Куйперс /  Мона Геррант (чемпіонки)
 Івонн Гулагонг /  Джулі Гелдман (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Akron